Augustiner steht für:

 Augustiner-Bräu, die älteste noch bestehende Brauerei in München
 Augustiner Bräu Kloster Mülln, eine Bierbrauerei in der Stadt Salzburg 
 Augustinische Orden, allgemein jene Ordensgemeinschaften, die nach der Augustinusregel leben
 Augustinerorden (vor 1963 Augustiner-Eremiten), eine Ordensgemeinschaft

 Augustiner-Chorherren CRSA/CanReg, eine Ordensgemeinschaft

 Augustiner-Rekollekten, ein 1588 entstandener Reformzweig im Augustinerorden

 Augustiner-Discalceaten, ein 1610 entstandener Reformzweig der Augustiner-Eremiten

 Augustinerinnen, eine Sammelbezeichnung für Frauenorden, die nach der Augustinusregel leben 
 

Augustiner ist der Familienname folgender Personen:

 Werner Augustiner (1922–1986), österreichischer Maler